A 2014. évi téli olimpiai játékokon a síugrás női egyéni normálsánc versenyszámát február 11-én rendezték a RusSki Gorki síugróközpontban, Krasznaja Poljanában. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpiai játékok programjában, és először rendeztek az olimpiák történetében női síugróversenyt.

Eredmények 
A verseny helyi idő szerint 22:25-kor, magyar idő szerint 19:25-kor kezdődött. Mindegyik versenyző két ugrást teljesített, a két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet.

Források 

Síugrás a 2014. évi téli olimpiai játékokon